Ли — название двух китайских единиц измерения расстояния: первая —  или  — для больших расстояний, в древности ли (里) составляла 300 или 360 шагов (步, бу), стандартизированное метрическое значение — 500 метров; вторая — , стандартизированное метрическое значение которой составляло ⅓ мм. В китайском языке эти слова пишутся разными иероглифами и произносятся разным тоном.

Согласно данным востоковеда Иакинфа Бичурина, приведённым в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, в XVIII‒XIX веках ли (она же — «китайская верста») составляла 267 саженей 6 футов, то есть 571,5 м. Современный метрический ли, принятый КНР, равен 500 метров (полкилометра) ровно.

В китайских идиоматических выражениях тысяча, десять тысяч ли означают очень долгий путь. Существует древнее китайское выражение, происходящее из 64-го параграфа основного сочинения китайского философа Лао-цзы: «путь в тысячу ли начинается с первого шага» (). Есть также чэнъюй «могучий орёл (дословно, птица пэн) может пролететь десять тысяч ли» (), который означает «широкие перспективы». Однако, наряду с ним существует и чэнъюй «хромая черепаха одолевает тысячу ли» (), означающий, что «непрестанными усилиями даже при неблагоприятных условиях можно добиться успеха». Великая китайская стена по-китайски иногда называется «стеной длиной десять тысяч ли» (). Применительно к отличному скакуну в Китае используется эпитет «лошадь тысячи ли» (), в качестве образного выражения им также обозначается способный и талантливый человек.

Примечания

См. также 
 Ри (мера длины)

Единицы измерения расстояния
Китайская система мер
История Китая